Anicio Auchenio Basso (prefetto 382)
Anicio Auchenio Basso (console 408)
Anicio Auchenio Basso (console 431)